Pere Armengou i Manso (1854-1909), alcalde de Manresa
 Pere Armengou i Torra (1905 - 1990), arquitecte manresà.